HMS Sheffield es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 , crucero ligero de la clase Town comisionado en 1936.
 , destructor Tipo 42 comisionado en 1980 y hundido en 1982.
 , fragata Tipo 22 vendida a Chile, actual Almirante Williams.
 HMS Sheffield (fragata Tipo 26), futura fragata Tipo 26.

Sheffield, HMS